— японське прізвище.

Відомі носії 
 Рін Окамото — японський мангака.
 Окамото Марі (1954) — японська сейю.
 Окамото Мая (1967) — японська сейю.
 Таро Окамото (1911–1996) — японський художник, один з найбільших представників японського авангарду та сюрреалізму.